

Gradec – nome sloveno della città di Graz, capitale della Stiria

Gradec – comune

Gradec (it.: Grazza) – frazione del comune di San Pietro del Carso
Slovenj Gradec – città